И́горь Миха́йлович Мака́ров (22 октября 1927, Саратов — 14 января 2013, Москва) — советский и российский учёный в области робототехники и гибкого автоматизированного производства, академик РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий (1987), заместитель министра высшего и среднего образования СССР по вопросам науки (1975—1988), основатель и руководитель кафедры «Проблемы управления» МГТУ МИРЭА (1980—2013).

Биография 
В 1950 году окончил факультет «Приборы и оборудование» в МАИ.

В 1950—1962 годах работал в Институте автоматики и телемеханики АН СССР, где в разное время занимал должности инженера, старшего инженера, младшего/старшего научного сотрудника, а также заместителя заведующего лабораторией. Основная часть его разработок (среди которых были решения теоретических и прикладных задач АСУ) имела оборонное значение. Его научный вклад был оценён, и 26 ноября 1974 года Игорь Михайлович избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению механики и процессов управления.

С 1953 года работал в Академии оборонной промышленности, а с 1959 года — во Всесоюзном заочном энергетическом институте (будущий МИРЭА), где в 1979 году им была основана кафедра «Проблемы управления», ныне являющаяся частью факультета Кибернетики.

В 1962—1975 годах работал в аппарате ЦК КПСС на должности заместителя заведующего отдела науки и учебных заведений, в 1975—1988 годах был заместителем Министра высшего и среднего образования СССР по вопросам науки.

В 1983 году создал лабораторию для системного анализа сложных компьютерно-интегрированных и автоматизированных систем при ИСА АН СССР, а 23 декабря 1987 года стал действительным членом (академиком) АН СССР по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации.

В 1988—1991 годах — главный учёный секретарь Президиума АН СССР, в 1991—1997 годах — главный учёный секретарь РАН. С 1996 года — советник РАН.

Являлся председателем Научного совета по выставкам РАН и Научного совета по робототехнике и мехатронике РАН, руководителем Научно-учебного центра «Робототехника» при МГТУ им. Н. Э. Баумана, членом редколлегий нескольких научных журналов. Избран в иностранные академии наук, в почётные профессора иностранных университетов.

Автор многочисленных учебников и пособий, в том числе «Робототехника и ГАП», а также более 300 статей и монографий.

Сын — Сергей (род. 1958), российский бизнесмен.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Основные работы 
 Линейные автоматические системы. 2-е изд. М., 1982 (совм. с Б. М. Менским);
 Теория выбора и принятия решений. М., 1982 (в соавт.);
 Теория автоматического управления. М., 1983 (в соавт.);
 Робототехника и гибкие автоматизированные производства. Кн. 1: Системные принципы создания гибких автоматизированных производств. М., 1986;
 Робототехника: история и перспективы. М., 2003 (совм. с Ю. И. Топчеевым).

Научно-популярные выступления 
 Робототехника и гибкоперестраиваемая технология / О. М. Белоцерковский, И. М. Макаров. - Москва : Знание, 1983. - 63 с. : ил.; 20 см. - (Б-чка "Союз науки и труда").

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV (1997) и III (2003) степени.
 Орден Почёта (2010)
 Государственная премия СССР (1984)
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (за 1995 год) за цикл работ «Теория и принципы построения систем идентификации и управления динамическими объектами в условиях неопределённости»
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (за 2000 год)

Память 
 В 2001 году в честь Игоря Михайловича названа одна из малых планет Солнечной системы: «Igormakarov».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Научно-Учебный Центр «Робототехника» при МГТУ им. Н. Э. Баумана
 Его статьи на Math-Net.Ru
 Список трудов в каталоге РГБ.

Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели РТУ МИРЭА
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Главные учёные секретари Российской академии наук
Сотрудники ИПУ РАН
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Кавалеры орденов Бельгии
Заместители министров СССР
Главные редакторы Вестника Российской академии наук